Christian Ditlev (von) Lüttichau kan henvise til flere personer:

 Christian Ditlev von Lüttichau (officer) (1695-1767) – dansk officer, godsejer og stamhusbesidder
 Christian Lüttichau (1832-1915) – dansk finansminister, godsejer og stamhusbesidder (Christian Ditlev von Lüttichau)
 Christian Lüttichau (1870-1951) (1870-1951) – dansk cand. mag. (Christian Ditlev Lüttichau)
 Christian Ditlev Lüttichau (1895-1963) – dansk godsejer og stamhusbesidder